Death Ship (The Twilight Zone), een aflevering van de serie The Twilight Zone.
Death Ship (film), een horrorfilm uit 1980.